Ролле — несколько омонимичных в русском языке фамилий, в частности, ,  и Rollet.

Известные носители:
 Ролле, Иоганн Генрих (1716—1785) — немецкий композитор и музыкальный педагог, директор музыки при Магдебургском университете.
 Ролле, Иосиф Иосифович (1830—1894) — историк Юго-западного края, врач-психиатр.
 Ролле, Михал (1865—1932) — польский журналист, историк—любитель и писатель.
 Ролле, Элен (Ролле́с, , род. 1966) — французская актриса и певица.
 Ролле-Андриан, Марайя (1932—2005), более известна как Эмманюэль Арсан — французская писательница и кинематографистка.